Stajki – częsta nazwa niewielkich miejscowości. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego wymienia 25 małych miejscowości o tej nazwie.

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Stajki – część wsi Szczałb w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda
 Stajki – kolonia wsi Jeleniec w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin

Miejscowości na Białorusi 
 Stajki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Stajki
 Stajki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Chojno
 Stajki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim
 Stajki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wołożyn
 Stajki – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Daszkauka
 Stajki – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Dalekie
 Stajki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie
 Stajki – wieś, w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Mieżawa

inne
 Stajki – stacja kolejowa w miejscowości Stajki, w rejonie orszańskim, w obwodzie witebskim, na Białorusi. Leży na linii Witebsk - Orsza

Linki zewnętrzne